Els miserables, novel·la de 1862 escrita per Victor Hugo
 Les Misérables (musical), musical de 1980 compost per Claude-Michel Schönberg amb llibret d'Alain Boublil i lletres de Herbert Kretzmer

Cinema 
 Les Misérables (pel·lícula de 1909), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per J. Stuart Blackton
 Les Misérables (pel·lícula de 1913), pel·lícula muda francesa dirigida per Albert Capellani
 Els miserables (pel·lícula de 1917), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Frank Lloyd
 Les Misérables (pel·lícula de 1925), pel·lícula muda francesa dirigida per Henri Fescourt
 Les Misérables (pel·lícula de 1934), pel·lícula francesa dirigida per Raymond Bernard
 Les Misérables (pel·lícula de 1935), pel·lícula estatunidenca dirigida per Richard Boleslawski
 I miserabili, pel·lícula italiana de 1948 dirigida per Riccardo Freda
 Les Misérables (pel·lícula de 1952), pel·lícula estatunidenca dirigida per Lewis Milestone
 Les Misérables (pel·lícula de 1958), pel·lícula francesa dirigida per Jean-Paul Le Chanois i amb música de Georges Van Parys
 Les Misérables (pel·lícula de 1978), telefilm estatunidenc dirigit per Glenn Jordan
 Les Misérables (pel·lícula de 1982), pel·lícula francesa dirigida per Robert Hossein
 Els miserables (pel·lícula de 1995), pel·lícula francesa dirigida par Claude Lelouch
 Els miserables (pel·lícula de 1998), pel·lícula britànico-estatunidenca dirigida per Bille August, i interpretada per Liam Neeson, Geoffrey Rush i Claire Danes
 Els miserables (pel·lícula de 2012), pel·lícula britànica musical dirigida per Tom Hooper, amb Hugh Jackman i Russell Crowe
 Els miserables (pel·lícula de 2019), pel·lícula francesa dirigida per Ladj

Televisió 
 Les Misérables (sèrie de televisió de 1967), sèrie britànica protagonitzada per Frank Finlay
 Les Misérables (sèrie de televisió de 1972), minisèrie francesa protagonitzada per Georges Géret i Bernard Fresson
 Les Misérables (sèrie de televisió de 2000), minisèrie francesa protagonitzada per Gérard Depardieu i John Malkovich
 Les Misérables: Shōjo Cosette, sèrie de televisió japonesa d'anime de 2007 de Nippon Animation
 Les Misérables (sèrie de televisió de 2018), sèrie britànica protagonitzada per Dominic West